Бэлэшешть:
 Балашешты (Криулянский район), Молдавия
 Балашешты (Сынжерейский район), Молдавия